Mnich steht für:

 Mnich, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Mnich, Ortsteil von Kardašova Řečice, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Mnich (Nová Bystřice), Wüstung auf den Fluren von Nová Bystřice, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Mnich (Chybie), Dorf im Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Mnich (Hohe Tatra), Berg in Polen

Personen:
 Joachim Mnich (* 1959), deutscher Physiker (DESY)
 Norbert Mnich (1966–2016), polnischer Tischtennisspieler